De Italiaanse wielrenner Andrea Tafi
 De afkorting van het eiwit Trombin Activatable Fibronolysis Inhibitor